Юрма:

 Юрма (кулинария) — древнерусское горячее блюдо, суп.
 Юрма (гора) — гора на Южном Урале, высшая точка одноимённого хребта на севере национального парка Таганай в Челябинской области.
 Юрма (приток Пайдугины) — река в Российской Федерации, протекает в Томской области. 
 Юрма (приток Чермасана) — река в России, протекает в Республике Башкортостан.